Взятие Каира турецкими войсками — завершающий этап в покорении Мамлюкского султаната османами под предводительством султана Селима I в 1517 году в ходе Османо-мамлюкской войны 1516—1517 годов.

Предыстория 

В ходе Османо-мамлюкской войны 1516—1517 годов, османская армия под предводительством султана Селима I вторглась на территорию Мамлюкского султаната. После побед, одержанных в битвах на Мардж Дабик и Бейсане, турки оккупировали ближневосточные владения мамлюков и вторглись в Египет. Мамлюкский султан Туман-бай II аль-Ашраф планировал атаковать утомленное переходом через Синайскую пустыню войско османов в Салихии. Однако мамлюкские эмиры настаивали на том, чтобы оборонять столицу и ожидать противника возле укрепленного северного предместья Каира — Ридании. Не смотря на то, что Туман-бай нанял франкских и магрибских наёмников, мобилизовал чёрных рабов, освобождённых преступников и вооружил городское ополчение, а также снабдил свою армию пушками и мушкетами, ему не удалось победить турок. Проиграв в битве при Ридании, Туман-бай с оставшимися войсками отступил на юг от столицы. Каир был открыт для османов.

Бои за Каир 
После победы при Ридании османские войска вступили в Каир. Город подвергся трёхдневному разграблению, многие жители Каира были убиты. Селим предпочел не оставаться в Цитадели и стал лагерем на берегу Нила.
В ночь с 28 на 29 января 1517 года Туманбай с десятитысячным отрядом своих сторонников ворвался в Каир, где ему удалось уничтожить османский гарнизон и поднять горожан на восстание. Селим приказал своим полководцам подавить сопротивление. Османские войска вновь вошли в город и завязались ожесточенные уличные бои. В течение четырех суток турки не могли овладеть городом. В боях по защите Каира принимали участие старики, женщины и дети. В ходе восстания погибло около 50 000 жителей города. Многие дома подверглись разрушению из-за начавшихся в результате боев пожаров. Однако мамлюкам не удалось победить османов. 30 января Туманбай был вынужден отступить с остатками своих сторонников в Северный Египет, где к его войску присоединились прибывавшие на помощь племена бедуинов и мамлюков с Верхнего Египта.
После отступления Туманбая в плен к османам попало более 800 мамлюков и бедуинов. Пленники были казнены, а тела были брошены в реку. Среди казненных оказался и бывший мамлюкский султан аль-Малик аль-Захир Кансух. В процессе ловли мамлюков были осквернены некоторые мечети и гробницы.

Последствия 

Узнав о поражении Туманбая в Каире и резне, произошедшей там, другие города Нижнего Египта выгнали мамлюкские гарнизоны и отправили к Селиму I своих представителей, что бы изъявить покорность. В 1515–1517 годах Селим I завоевал Курдистан, Сирию, Месопотамию, Палестину, Хиджаз и Египет. После завоевания Каира он объявил себя халифом, наследником пророка Мухаммеда, главой всех мусульман-суннитов и защитником священных для мусульман городов Мекки и Медины.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сражения по алфавиту
Сражения XVI века
Сражения Османской империи
История Каира
Сражения Мамлюкского султаната Египта
Сражения 1517 года
Взятия столиц
Османо-мамлюкская война (1516—1517)